Koszykówka na igrzyskach azjatyckich – turniej koszykarski rozgrywany w ramach igrzysk azjatyckich od 1951. Rozgrywki te pełniły funkcję mistrzostw Azji, zanim w 1960 nie stworzono Pucharu Azji FIBA.

Turniej mężczyzn

Medaliści 

 OT – oznacza dogrywkę

Klasyfikacja medalowa

Uczestnicy

Turniej kobiet

Medalistki

Uczestnicy

Klasyfikacja medalowa

Turniej 3x3 mężczyzn

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Turniej kobiet

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 Koszykówka na igrzyskach azjatyckich, na todor66.com